Schmidöd ist der Ortsname von

 Schmidöd (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Schmidöd (Kößlarn), Ortsteil des Marktes Kößlarn, Landkreis Passau, Bayern
 Schmidöd (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Schmidöd (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau, Bayern